Горноста́евка () — село в Черниговском районе Черниговской области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Репкинского района.

Население 661 человек. Занимает площадь 2,84 км².

Код КОАТУУ: 7424482001. Почтовый индекс: 15010. Телефонный код: +380 51-83.

Транспорт 
Возле села проходит автомагистраль  являющаяся частью европейского маршрута  и трассы Т 2507. Расстояние до районного центра составляет около 43 км.

См. также 
 Горностаевка — железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, таможенный пункт Горностаевка — Терюха (Беларусь).

Примечания 

Населённые пункты Репкинского района